est l'hymne national du Brésil. Il a été composé par Francisco Manuel da Silva, paroles de Joaquim Osório Duque Estrada et été adopté en 1922.

Paroles 

Symbole du Brésil
Brésil
Brésil